Sakya, Sakia o Shakya puede referirse a:

 Sakia, antiguo reino ubicado en la actual Nepal, donde nació Sakiamuni (Buda).
 sakia, una doctrina del budismo tibetano, creada en la región Sakia en el año 1073.
 Sakia Pandit (1182-1251), religioso budista tibetano.
 Jamyang Shakya Gyaltsen (1340-1373), gobernante tibetano, de la dinastía phagmodrupa.
 Mahadeepak Singh Shakya (1922-), político indio, del Lok Sabha.
 Muni Sakya (Patán, 1942-), programador nepalí.
 Tsering Wangdu Shakya (Lhasa, 1959-), historiador tibetano, catedrático en Canadá.
 Sujeev Shakya, escritor nepalí.
 Raghuraj Singh Shakya (Uttar Pradesh, 1968-), político indio.
 Rueda persa (Sakia), mecanismo para extracción de agua.